СПР:
 Совет представителей регионов — верхняя палата индонезийского парламента.
 Союз писателей России — общественная организация, объединяющая ряд российских литераторов.
 Союз переводчиков России — общественная организация, объединяющий специалистов в области перевода литературы всех жанров, официальной и деловой документации, судебных и синхронных переводчиков, переводчиков СМИ, а также экспертов в области лексикографии, теории и истории перевода, преподавателей перевода.
 Союз профсоюзов России — профсоюзное объединение.
 Союз пауэрлифтеров России — спортивная организация.
 Спонтанное параметрическое рассеяние — процесс в квантовой оптике, при котором рассеянные фотоны образуются в виде спутанных пар, формируя так называемое бифотонное поле.
 Станция помех радиосвязи.
 Станция помех радиовзрывателям.
 СПР-2 — советская мобильная станция помех радиовзрывателям боевых припасов.
 Стальной панельный радиатор